{{Кинематографист
| имя                  = Люк Граймс
| оригинал имени       = 
| изображение          = Luke Grimes wiki.jpg
| описание изображения = В феврале 2017
| имя при рождении     = Люк Тимоти ГраймсLuke Timothy Grimes
| профессия            = 
| годы активности      = 2006 — 
}}
Люк Граймс (; ) — американский актёр кино и телевидения. Наиболее известен зрителю исполнением ролей в фильмах «Снайпер» и серии «Пятьдесят оттенков серого».

 Биография 
Люк Тимоти Граймс родился 21 января 1984 года в городе Дейтон (штат Огайо). Мать — Энджи Граймс (до замужества — Баркер), отец — преподобный Рэнди Граймс. У Люка трое старших братьев и сестёр.
В 2002 году Люк окончил Христианскую старшую школу Дейтона, после чего уехал в Нью-Йорк, где окончил Американскую академию драматического искусства.
Дебют актёра на широком экране состоялся в 2006 году, в картине «Все парни любят Мэнди Лэйн», с 2009 года Граймс снимается в телесериалах.

 Награды и номинации 
 2008 — премия «Лучший на фестивале» в категории «Лучший актёр второго плана» на Кинофестивале в Брекенридже за роль в фильме «Война орлов» — победа.

 Избранная фильмография 
 Широкий экран 
 2006 — Все парни любят Мэнди Лэйн / All the Boys Love Mandy Lane — Джейк
 2008 — Убийство школьного президента / Assassination of a High School President — Марлон Пьяцца
 2012 — Заложница 2 / Taken 2 — Джейми
 2013 —  / The Wait — Бен
 2014 — Снайпер / American Sniper — Марк Ли
 2015 — Пятьдесят оттенков серого / Fifty Shades of Grey — Эллиот Грей
 2015 — Всё, что у меня есть / Freeheld — Тодд Белкин
 2015 —  / Forever — Чарли
 2016 — Великолепная семёрка / The Magnificent Seven — Тедди Кью
 2017 — На пятьдесят оттенков темнее / Fifty Shades Darker — Эллиот Грей
 2018 — Пятьдесят оттенков свободы / Fifty Shades Freed — Эллиот Грей

 Телевидение 
 2009—2010 — Братья и сёстры /  Brothers & Sisters — Райан Лафферти (в 35 эпизодах)
 2013 — Настоящая кровь / True Blood — Джеймс (в 6 эпизодах)<ref>Люк Граймс   на сайте trueblood.wikia.com</ref>
 2018 —  — Йеллоустон / Yellowstone — Кейси Даттон (в )

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Люк Граймс  на Facebook
 Люк Граймс  в Instagram
 Популярные видео – Люк Граймс на YouTube
 Люк Граймс – Биография и личная жизнь  на сайте fancy-journal.com
 Биография Люка Граймса  на сайте ''50xgrey.ru

Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактёры США